Премия Окава (; ) — приз, вручаемый за выдающиеся достижения в области информатики и телекоммуникаций. Присуждается Фондом Окава (Okawa Foundation) ежегодно с 1992 года. Премия включает в себя сертификат, золотую медаль и денежную составляющую (10 миллионов японских йен). Её лауреатами были всемирно известные учёные, в том числе лауреаты премии Тьюринга.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии  
 Список лауреатов  

Научные премии Японии
Награды, появившиеся в 1992 году
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту